Войводово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Войводово — село в общине Мизия Врачанской области.
 Войводово — село в общине Хасково Хасковской области.